Il singolare del torneo di tennis US Indoors 1974, facente parte del Virginia Slims Circuit 1974, ha avuto come vincitrice Billie Jean King che ha battuto in finale Chris Evert 6-3, 3-6, 6-2.

Teste di serie 

 Billie Jean King (Campionessa)
 Chris Evert (finale)
 Virginia Wade (quarti di finale)
 Rosie Casals (semifinali)

 Françoise Dürr (semifinali)
 Lesley Hunt (secondo turno)
 Val Ziegenfuss (primo turno)
 Laura Dupont (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

US Indoors 1974